Ампоста ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 136,2 км². Население — 21365 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Amposta, la página cuenta con traductor
 Página web de Amposta Xarxa Ciutadana, información de Amposta
 Página web de Amposta.info, información de Amposta
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Amposta 2006, Capital de la Cultura Catalana
 Turisme Amposta (Delta de l'Ebre tot l'any)

Муниципалитеты Таррагоны
Города провинции Таррагона